Francja:
 Saint-Sylvestre – gmina w regionie Limousin
 Saint-Sylvestre – gmina w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Ardèche
 Saint-Sylvestre – gmina w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Górna Sabaudia

Szwajcaria:
 Saint-Sylvestre – francuska nazwa gminy St. Silvester